Rywalizacja kobiet w slalomie równoległym podczas mistrzostw świata w Utah została rozegrana na trasie o nazwie Picabo’s. Kwalifikacje rozegrano 5 lutego 2019 roku o 9:00, z kolei biegi finałowe tego samego dnia o 13:00. Złoty medal wywalczyła Julie Zogg ze Szwajcarii, która w dużym finale pokonała Ukrainkę Annamari Danczę. W małym finale triumfowała Niemka Ramona Theresia Hofmeister, zdobywając tym samym brązowy medal.

Kwalifikacje

Finały 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2019